В этой статье представлены результаты матчей плей-офф чемпионата мира по баскетболу 2019. В нём участвовали две лучшие команды из каждой группы иторого группового этапа за 1-16 места. Команды сыграют по кубковой системе: победитель пары выходит в следующий раунд, проигравший играет за 5-8 места. Команды, проигравшие в полуфинале, разыграют между собой бронзовую медаль. Команды, выигравшие в полуфинале, разыграют звание чемпиона и серебряные медали. Команды, проигравшие в утешительном полуфинале, разыграют между собой 7-8 места. Команды, выигравшие в утешительном полуфинале, разыграют — 5-6 места.

Сетка

5-8 места

Результаты матчей

Четвертьфиналы

Аргентина — Сербия

Испания — Польша

США — Франция

Австралия — Чехия

Полуфиналы матчей за 5-8 места

Сербия — США

Польша — Чехия

Полуфиналы

Испания — Австралия

Аргентина — Франция

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по баскетболу 2019